James Symington ist der Name folgender Personen:

* James Harvey Symington (1913–1987), Führer der Glaubensgemeinschaft Raven-Brüder
 James W. Symington (* 1927), US-amerikanischer Politiker